Slaget vid Artois kan avse tre slag som utkämpades i regionen Artois i norra Frankrike under första världskriget:

Första slaget vid Artois (27 september - 10 oktober 1914) - en slag under kapplöpningen till havet
Andra slaget vid Artois (9-15 maj 1915) - en fransk attack mot Vimyhöjden
Tredje slaget vid Artois (25 september - 15 oktober 1915) - också känt som Artois-Loos-offensiven